Meraviglia – sentimento di stupore e sorpresa

Persone
 Angelo Meraviglia – calciatore italiano
 Giuseppe Meraviglia – ex calciatore italiano
 Roberto Meraviglia – politico italiano

Altro
 Capitan Meraviglia – personaggio della DC Comics
 MSC Meraviglia – nave da crociera